Nawiedzony – powieść Shirley Jackson
 Nawiedzony – amerykański film z 1995,
 Nawiedzony – amerykański film z 1999, ekranizacja powieści, remake filmu Nawiedzony dom z 1963

Zobacz też 
 Nawiedzony dom